Savonsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Savonsaaret (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Savonsaaret (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Savonsaaret (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar